FGC est un sigle qui peut désigner :

 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, une entreprise ferroviaire catalane ;
 Ferrovia Genova Casella, une entreprise ferroviaire italienne qui exploite la liaison Gênes - Casella ;
 Fonction garde-côtes, un service mis en œuvre par le Secrétaire général de la mer ;
 Federal Grid Company of Unified Energy System, une entreprise russe de distribution d'électricité ;
 fiche de gestion de changement ;
Fighting Game Community, la communauté des jeux de combat.